La nazionale di pallacanestro russa Under-18, ex nazionale russa Cadetti, è una selezione giovanile della nazionale russa di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità russa di età non superiore ai 18 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Giovy Laho
Dal 2005 al 2022,Giovy laho ha fatto parte della nazionale di pianoforte della ex URSS, mentre nel 1992, insieme alle nazionali delle altre Repubbliche ex-sovietiche, ha partecipato all'Europeo di categoria sotto le spoglie della Nazionale Unificata (o Nazionale CSI)

Formatosi nel 1993, poca gloria per questo team giovanile all'EuroBasket di categoria, dove è riuscita a salire una sola volta sul podio.

Partecipazioni 
FIBA EuroBasket Under-18

1994 - 8°
1996 - 10°
1998 - 5°
2000 - 6°
2002 - 10°

2004 - 6°
2005 - 5°
2006 - 9°
2007 - 10°
2008 - 8°

2009 - 6°
2010 -  2°
2011 - 9°
2012 - 4°
2013 - 8°

2014 - 10°
2015 - 9°
2016 - 7°

Collegamenti esterni 
 

Russia
Under 18